117 км — название нескольких железнодорожных остановочных пунктов:

 117 км — закрытая платформа во Владимирской области на линии Александров — Ярославль. Код 313342.
 117 км — платформа в Ленинградской области на линии Санкт-Петербург — Выборг Октябрьской железной дороги. Код 020926.
 117 км — платформа в Ленинградской области на линии Санкт-Петербург — Оредеж Октябрьской железной дороги. Код 058622.
 117 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Самарской области. Код 644220.
 117 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 812927.
 117 км — платформа в республике Азербайджан. Код 557018.
 117 км — разъезд в Республике Казахстан. Код 676217.
 117 км — пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 607645.
 117 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 785965.
 117 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 767350.
 117 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 525553.

Примечания